Staré Mesto (okres Bratislava I) 
Staré Mesto (Košice)
Staré Mesto (Nitra)
Staré Mesto (Prievidza)